Jorge González puede referirse a:

 Jorge González Sánchez (locutor y actor de doblaje) (1964-), locutor, narrador de audiolibros y actor de doblaje español.
 Jorge González Ríos (1964-), músico chileno integrante de Los Prisioneros y Los Updates.
Jorge González, álbum homónimo de 1993.
 Jorge González Bastías (1879-1950), poeta chileno.
 Jorge González Camarena (1908-1980), pintor, escultor y muralista mexicano.
 Jorge González Díaz (1974-), también conocido como Yordi, futbolista español.
 Jorge González Izquierdo (1948-), economista y político peruano.
 Jorge Daniel González Marquet (1988-), futbolista paraguayo.
 Jorge González Torres (19??-), político mexicano.
 Jorge González von Marées (1900-1962), político chileno.
 Jorge Alberto González Barillas (1958-), también conocido como Mágico o como Mágico González, futbolista salvadoreño
 Jorge "Giant" González (1966-2010), luchador profesional argentino.
 Jorge González (1988-), cantante español y exconcursante de La Voz y de Operación Triunfo.
 Jorge Gonzalez Prado (1991-), futbolista colombiano.
 Jorge González Asensi (1998-), futbolista español.
 Jorge González (1935-2013), bajista de jazz argentino.